

Cinema 
 L'ombra – film diretto da Mario Caserini (1917)
 L'ombra – film diretto da Roberto Roberti (1920)
 L'ombra – film diretto da Mario Almirante (1923)
 L'ombra – film diretto da Giorgio Bianchi (1954)

Fumetti 
 L'Ombra – personaggio dei fumetti ideato da Alberto Ongaro e Hugo Pratt per il Corriere dei Piccoli nel 1964
 L'Ombra – personaggio dei fumetti ideato da Alfredo Castelli e pubblicato sul Corriere dei Ragazzi negli anni settanta
 L'Ombra – personaggio supercriminale dei fumetti DC Comics
 L'Ombra – entità sovrannaturale dell'universo di Rat-Man

Letteratura 
 L'ombra – fiaba di Hans Christian Andersen
 L'ombra (Shadow Man) – romanzo di Cody McFadyen del 2005
 L'ombra (Ghostman) – romanzo di Roger Hobbs del 2013

Altro 
 L'ombra – dipinto del pittore spagnolo Pablo Picasso
 L'ombra – commedia in tre atti di Dario Niccodemi
 L'ombra – impronta di una persona causata dal bombardamento atomico a Hiroshima

Pagine correlate 
Ombra (disambigua)